Алексе́й Ще́глов:
 Щеглов, Алексей Валентинович (1939—2015) — Заслуженный архитектор России.
 Щеглов, Алексей Васильевич (1905—1996) — советский философ.
 Щеглов, Алексей Геннадьевич (род. 1975) — российский хоккеист с мячом.
 Щеглов, Алексей Дмитриевич (1926—1998) — доктор геолого-минералогических наук, академик РАН.